"Ніно" — пісня у виконанні українського співака Олега Винника. Входить до альбому "Я не устану" (2015). У 2016 році пісня стала лідером хіт-параду на радіо «Русское Радио Украина».

Опис 
Олег Винник є автором слів і музики багатьох своїх пісень. Не виключенням стала "Ніно". В інтерв'ю виданню "Факты" він розповів:

Кліп 
Головною героїнею кліпу є Крістіна Шишпор — колишня дружина воротаря київського "Динамо" Георгія Бущана. Режисер — Олена Вінярська. 
На Youtube кліп на пісню має понад 24 млн переглядів.

Посилання 
 https://fakty.ua/276242-oleg-vinnik-ya-chestnyj-artist-sam-pishu-slova-i-muzyku
 http://www.reviewnews.net/showbiz-1/5634-oleg-vinnik-prezentoval-klip-na-pesnyu-nino
 https://radioclub.ua/singers/vinnik-oleg-49.html
Поппісні
Пісні 2016
Пісні про жінок
Пісні Олега Винника